Zotter ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Zotter (* 1969), österreichischer Ballistiker
 Eduard Zotter (1857–1938), österreichischer Architekt
 Feri Zotter (1923–1987), österreichischer Maler
 Friedrich Zotter (1894–1961), österreichischer Architekt
 Gerhard Zotter (* 1941), österreichischer Judoka

 Hans Zotter (* 31. Dezember 1944), österreichischer Bibliothekar und Historiker
 Josef Zotter (* 1961), österreichischer Koch und Konditor
 Severin Zotter (* 1982), österreichischer Sozialarbeiter und Radrennfahrer
 Stefanie Zotter (* 1971), österreichische Leichtathletin

Zotter bezeichnet:

 Zotter Schokolade, Schokoladenhersteller, gegründet von Josef Zotter